|}

Die Bahnstrecke Miskolc-Tiszai–Fiľakovo ist eine überwiegend eingleisige Hauptbahn in Ungarn und der Slowakei. Sie zweigt in Miskolc von der Bahnstrecke Budapest–Košice ab und führt über Bánréve nach Fiľakovo (Fülek). Von Lenartovce bis Fiľakovo ist sie Teil der südslowakischen Eisenbahnmagistrale von Košice nach Zvolen.

Geschichte 
Die Bahnstrecke entstand einige Jahre nach dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich, als die Slowakei noch Teil des Königreichs Ungarn war. Damals wollte man die Erz- und Kupferlagerstätten sowie die Holz- und Eisenindustrie im Komitat Gemer und Kleinhont ans Eisenbahnnetz anschließen.

Die Konzession wurde am 29. Juni 1870 einem vom Ferenc Pulzsky geleiteten Konsortium erteilt. Der eigentliche Bau begann 1871 unter der Leitung des Berliner Eisenbahnunternehmers Hermann Bachstein. Doch die Zahlungsunfähigkeit des Konsortiums bei anderen Bahnprojekten in Ungarn und Rumänien verlangsamte den Bau. Schließlich übernahm der Staat den Weiterbau und künftigen Betrieb im Gegenzug für eine „umgekehrte“ Garantie von der Seite des Konsortiums. Das Verkehrsministerium vergab den Bau jedoch erneut an Bachstein. 

Die Strecke wurde am 13. Juni 1871 bis Bánréve und am 10. September 1873 bis Fülek eröffnet. Der  Bahnhof Bánréve war zudem Ausgangspunkt der gleichzeitig geplanten und gebauten Zweigstrecken nach Ózd und Dobšiná, die am 1. November 1872 und 1. Mai 1874 in Betrieb gingen.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Vertrag von Trianon lag die Strecke ab dem Bahnkilometer 45,114 bei Bánréve auf dem Staatsgebiet der neu begründeten Tschechoslowakei. Die ungarischen Namen der Bahnhöfe wurden dort durch slowakische ersetzt.

Die Züge im tschechoslowakischen Binnenverkehr zwischen Fiľakovo und Dobšiná mussten im ungarischen Bahnhof Bánréve die Fahrtrichtung wechseln. In dieser Situation errichteten tschechoslowakische Eisenbahntruppen den neuen Bahnhof Lenartovce und eine ausschließlich auf tschechoslowakischem Gebiet verlaufende Verbindungskurve. Bánréve und Lenartovce sind seitdem Grenzbahnhöfe.

Durch den Ersten Wiener Schiedsspruch lag die Strecke 1938–1945 erneut in Ungarn.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zum Teil der sogenannten südslowakischen Eisenbahnmagistrale. In den 1970er Jahren begann man mit dem zweigleisigen Ausbau. Fertiggestellte Abschnitte befinden sich bei Jesenské und Rimavská Seč.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

Der Reiseverkehr über die Staatsgrenze zwischen Lenartovce und Bánréve wurde im Dezember 2009 eingestellt, die Personenzüge zwischen Jesenske und Lenartovce entfielen 2012. Es verblieben seitdem nur die Personenzüge im Durchlauf von Fiľakovo über Jesenské nach Rimavská Sobota. Ansonsten verkehren zweistündlich Schnellzüge in der Relation Zvolen–Košice, die in Fiľakovo, Jesenské und zum Teil auch in Číž halten. Die Betriebsstellen in der Slowakei erhielten 2018 wieder Beschilderungen mit ungarischen Ortsnamen, da sie vollständig im ungarischen Sprachgebiet liegen.

In Ungarn verzeichnete der Jahresfahrplan 2020 Personenzüge der MÁV-START im Zweistundentakt in der Relation Miskolc-Tiszai–Bánréve–Ózd. Die Züge begegneten sich etwas nach der üblichen Symmetrieminute im zweigleisigen Abschnitt bei Sajószentpéter-Piactér.

Weblinks 

 Zvolen – Košice auf vlaky.net (slowakisch)
 Bánréve - Fiľakovo auf rail.sk (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke in der Slowakei